Gerenda, tornaszer
Gerenda, faipari nyersanyag (hosszú, vastag szálfa)
Gerenda, épületek, építmények tartószerkezeti eleme (például vasbetonból)
Gerenda, a kottaírás egyik eleme (a nyolcadokat, vagy kisebb hangjegyeket köti össze)
Gerenda, ékezet betűkön
Gerenda, szlovákiai település